Whatever Happened to Vileness Fats? est le titre d'un album des Residents.

Titres 
 Whatever Happened to Vileness Fats?
 Atomic Shopping Carts
 Adventures of a Troubled Heart
 Search for the Short Man
 The Importance of Evergreen
 Broccoli and Saxophone
 Disguised As Meat
 Thoughts Busily Betraying
 Lord, It's Lonely
 The Knife Fight

Notes 

Album des Residents